Тексас:

 Тексас, Алексис (род. 1985) — американская порноактриса.

См. также 
 Техас (значения)